Le Temps des troubles est un événement historique de la Russie.
 Le Temps des troubles est aussi une période fictive dans l'histoire des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons.
 Le Temps des troubles est un récit historique d'Henri Troyat

it:Periodo dei Disordini (Forgotten Realms)